Tigrett ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Tigrett (* 1947), US-amerikanischer Unternehmer
 Maureen Tigrett (1946–1994), britische